Діссе́-су-ле-Люд () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 140 км на схід від Нанта, 50 км на південь від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2018 року Діссе-су-ле-Люд було приєднано до муніципалітету Ле-Люд.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 240 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 596,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Діссе-су-ле-Люд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта